Dobri dol peut désigner :
en Bulgarie (le nom étant écrit Добри дол, avec une majuscule) :
Dobri dol, village bulgare de l'obchtina de Treklyano, situé dans l'oblast de Kyoustendil ;
Dobri dol, village bulgare de l'obchtina de Lom, situé dans l'oblast de Montana ;
Dobri dol, village bulgare de l'obchtina de Parvomaï, situé dans l'oblast de Plovdiv ;
Dobri dol, village bulgare de l'obchtina d'Avren, situé dans l'oblast de Varna ;
au Kosovo
Dobërdol/Dobri Dol, un village situé dans la municipalité de Klina, district de Peć ;
Dabidol/Dobri Dol, un village situé dans la municipalité de Rahovec/Orahovac, district de Prizren.
en Macédoine (le nom étant écrit Добри Дол, avec deux majuscules) :
Dobri Dol, village macédonien de la municipalité de Sopichté.
Dobri Dol, village macédonien de la municipalité de Vraptchichté.